Une volte-face est un changement d'avis ou de comportement. Elle peut aussi faire référence à :

 Volte-face, épisode de la  de la série télévisée américaine  diffusée en 1993 ;
 Volte-face (), film américain réalisé par John Woo sorti en 1997 ;
 Volte-face (), film américain réalisé par Henry Bromell sorti en 2000 ;
 Volte-face (), roman de Michael Connelly paru en 2010.

Autres 
 Volt-Face, groupe de musique zook, créé en 1990.